Международные кризисы вокруг Корейского полуострова:

 Корейский кризис (2013)
 Корейский кризис (2017—2018)